Schultesia kan syfta på:

 Schultesia (djur) – ett släkte av kackerlackor
 Schultesia (växter) – ett släkte av växter